Луис Фа́ррахан (; р. 1933) — американский общественный деятель. Лидер радикальной организации «Нация ислама». Деятельность Фаррахана подвергается критике, его часто обвиняли в расизме и антисемитизме, хотя сам Фаррахан отвергал эти обвинения.

Биография 
Луис Юджин Уолкотт родился 11 мая 1933 года в Бронксе (Нью-Йорк). В ранние годы увлекался музыкой. В 1951—1953 годах учился в колледже Уинстон-Сейлем. В июле 1955 года вступил в «Нацию ислама», сменив имя на Луис Икс. Подобная замена на букву Икс (X) была принята в организации, так как считалось, что таким образом участники отказываются от «рабской фамилии». Был другом Малколма Икса. Через несколько лет Элайджа Мухаммед присвоил ему новое имя — Абдул Халим Фаррахан. В 1965—1975 годах работал служителем «Храма ислама» в Гарлеме.

В 1984 году поддержал в предвыборной кампании на пост президента США преподобного Джесси Джексона, обеспечивая его безопасность.

Один из организаторов «Марша миллиона чёрных мужчин» на Вашингтон в 1995 году.

В 1998 году посетил Россию по приглашению Надира Хачилаева. Фаррахан побывал в Тюмени, Дагестане, однако ему не удалось нанести визит в Чечню. По информации «Коммерсантъ», в Дагестане Фаррахан (в отличие от своих обычных призывов к мусульманам бороться за свою независимость) говорил, что республика должна развиваться в рамках Конституции России, а российские мусульмане должны соблюдать российские законы. Когда он захотел встретиться с Мовлади Удуговым, власти Дагестана заявили, что его пребывание в России является нежелательным.

Был духовным наставником Мухаммеда Али, Майка Тайсона, Карим Абдул-Джаббара.

В октябре 2005 года провёл митинг, обвинив власти США в «геноциде» чернокожего населения Нового Орлеана во время урагана «Катрина»: «Пять дней, пока бушевал ураган, правительство не предприняло ни малейших шагов для спасения граждан. Черные люди стояли на крышах затопленных домов и умоляли о помощи, а белые равнодушно пролетали мимо них на вертолетах».

24 февраля 2008 года, выступая перед аудиторией в 20 тысяч человек своих сторонников, Фаррахан сравнил Барака Обаму с основателем «Нации ислама» Вали Фард Мухаммедом и призвал поддержать Обаму, хотя сам Обама публично отказался от этой поддержки, назвав антисемитские взгляды Фаррахана полностью неприемлемыми и достойными осуждения.

В 2014 году потребовал отдельных судов для афроамериканцев, заявив, что американская юридическая система настроена против негритянского населения.

Критика 
Фаррахан часто подвергался критике в связи с некоторыми своими высказываниями. В частности, еврейская организация «Антидиффамационная лига» обвиняет его в антисемитизме, приводя на своём сайте список отрывков из выступлений Фаррахана относительно евреев, «еврейского заговора», роли евреев в работорговле. Также приводится высказывание Фаррахана о Холокосте: «Банкиры финансировали Гитлера, и бедные евреи умирали, в то время как большие евреи были на вершине того, что называется Холокостом… Маленькие евреи умирали, а большие евреи делали деньги… Маленьких евреев превращали в мыло, а большие евреи им мылись… Одни евреи занимались музыкой, а другие маршировали в газовые камеры».

Личная жизнь 
Женат, имеет одиннадцать детей, некоторые из которых состоят в «Нации ислама».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Nation of Islam’s Official Bio Sketch
 Minister Farrakhan’s Letter to President George W. Bush
 Final Call News
 Tim Russert interview
 «Teachings of the Honorable Elijah Muhammad» for the WGBH series, Say Brother
 Farrakhan in His Own Words A selection of quotes from Farrakhan’s speeches prepared by the Anti-Defamation League
 Islam or Farrakhanism: What Does the Nation of Islam Believe?

Выступления Фаррахана (видео) 
 March, 2006 Havana, Cuba Press Conference
 May, 2004 Washington, D.C. Press Conference on U.S. Government’s War on Terrorism
 April, 2002 Press Conference on Arab, Muslim/Israeli Conflict
 Let us make man Part I — africanconnections.com
 Let us make man Part II — africanconnections.com
 BBC Video
 FOX News Interview on Millions more movement
 The Murder of Malcolm X
 Mike Wallace interview on CBS with Farrakhan and Atallah Shabazz
 birth of a nation

Религиозные деятели США
Общественные деятели США
Политики, известные под псевдонимами
Нация ислама
Выпускники Английской средней школы Бостона
Выпускники Уинстон-Сейлемского государственного университета